Cappello – capo di abbigliamento destinato a coprire in modo parziale o totale la testa.
 Cappello – una delle figure dello stemma o uno dei suoi ornamenti.
 Cappello, sinonimo di incipit – le prime parole con cui inizia realmente un testo.
 Cappello – parte superiore del fungo.
Cappello – famiglia patrizia veneziana.